Гранчарево може да се односи на:

 Гранчарево, насеље у општини Бијело Поље, Република Црна Гора
 Горње Гранчарево, насеље у општини Требиње, Република Српска, БиХ
 Доње Гранчарево, насеље у општини Требиње, Република Српска, БиХ